Sosthenes ist der Name von: 

 Sosthenes von Makedonien
 Sosthenes, Begleiter von Paulus und Mitverfasser des 1. Korintherbriefes